Эдвард Гутлак Сарджент (; , Крауленд, Линкольншир — , Кингстон-апон-Темс) — английский шахматист, мастер, многократный участник чемпионатов Великобритании и международных турниров, проводившихся на территории Соединенного Королевства. Победитель ряда турниров английских мастеров. Призер чемпионатов Великобритании. Чемпион Лондона 1951 г.

Кавалер Ордена Британской империи (1949 г.). Получил награду за многолетнюю службу в Совете внутренних доходов (). Занимался взиманием Гербового сбора.

Троюродный брат английского шахматного мастера и литератора Ф. У. Сарджента.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании